Wojciech Dąbrowski – XVII-wieczny filozof, rektor Akademii Krakowskiej
 Wojciech Dąbrowski (ur. 1869, zm. 1932) – dziennikarz
 Wojciech Dąbrowski (ur. 1876, zm. ok. 1944) – aktor
 Wojciech Dąbrowski (ur. 1900, zm. 1998) – funkcjonariusz Straży Granicznej II RP
 Wojciech Dąbrowski (ur. 1945) – piosenkarz, konferansjer, autor tekstów
 Wojciech Dąbrowski (ur. 1947) – podróżnik
 Wojciech Dąbrowski (ur. 1959) – aktor
 Wojciech Dąbrowski (ur. 1972) – polityk, były wojewoda mazowiecki